Новосад Анастасія Юріївна (8 травня 1993, Рівне, Україна) — українська фристайлістка, фахівець із лижної акробатики, учасниця Олімпійських ігор 2014 року.

Олімпійські ігри 
Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Кубок світу

Примітки

Посилання 
 

Українські фристайлістки
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2014
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2022
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2014
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2022
Спортсмени Рівненської області